Il National Invitation Tournament 1958 fu la 21ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Xavier University di Cincinnati; il  miglior giocatore del torneo fu Hank Stein.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1958
1958